Влади́мир Ива́нович Семёнов:
 Семёнов, Владимир Иванович (1867—1910) — капитан 1-го ранга, офицер Российского Императорского флота, русский прозаик.
 Семёнов, Владимир Иванович (1905—1996) — камчатский краевед.